Loft Story peut faire référence à :

 Loft Story, une émission de télévision française de M6 ;
Articles détaillés :
 Saison 1 de Loft Story (France)
 Saison 2 de Loft Story (France)
 Loft Story, une émission de télévision québécoise de TQS ;
 Loft Story (saison 1), article détaillé
Loft Story, un disque avec des chansons extraites de la première saison de cette émission ;
Loft Story, une série télévisée française diffusée sur Antenne 2 en 1988.